Das Open GDF Suez 42 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Andrézieux-Bouthéon. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 20. bis 26. Januar 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Andrézieux-Bouthéon